Luca Mozzato (né en 1998), coureur cycliste italien ;
 Nicolò Mozzato (né en 2000), gymnaste artistique italien ;
 Umberto Mozzato (1879-1947), réalisateur et acteur italien.

Homonymie de patronyme italien